Klas Granström kan syfta på:
 Klas Granström (född 1975), journalist, "Robinson-Klas", "K-laz" och musikproducent
 Klas Granström (född 1976), journalist och chefredaktör och ansvarig utgivare på Expressen